John Charles Burkill (né le  à Holt en Angleterre – mort le  à Sheffield en Angleterre), mathématicien anglais ;
Isaac Henry Burkill (né le  à Leeds dans le Yorkshire en Angleterre – mort le  à Leatherhead en Angleterre), botaniste anglais dont l’abréviation botanique standard est Burkill.